

События 
 Консулы Флавий Басс Геркулан и Флавий Спораций.
 Вторжение гуннов в Италию. Разорение Аквилеи, Медиолана, Патавиума (Падуи), Вероны, Бриксии (Брешиа), Бергамо и других городов. Гунны двинулись на Рим. Голод и чума в Италии. Император купил мир ценой огромного выкупа.
 Продолжительная осада с последующим взятием и разрушением Аквилеи Аттилой.
 Основание Венеции.
 Основание королевства свевов в Кастилии.
 Сунцы взяли крепость Гаонао, вырезали гарнизон и ушли.
 Тоба Дао убит Цзун Аем. Цзун Ай убил Тоба Юя, но схвачен и казнён. На престол возведён Тоба Цзюнь. Указ против буддизма отменён.
 452—465 — Император Вэй Тоба Цзюнь.
 В Тогоне умер Мулиянь, вступил на престол Шэинь, союзник Тоба-Вэй.

Скончались 
 Тоба Дао
 Тоба Юй
 Мулиянь

См. также